В этом списке перечислены гражданские аэропорты и военные авиабазы в Пакистане. Есть, по оценкам, 139 аэродромов в Пакистане. Крупнейший аэропорт в Пакистане — «Джинна» в Карачи, который может принять 30 самолётов за один раз и имеет 16 пассажирских терминалов. Через него проходят 6 миллионов пассажиров в год, «Джинна» имеет возможность принимать до 12 миллионов пассажиров в год. Кроме того, крупные международные аэропорты расположены в Лахоре, Исламабаде, Пешаваре и Кветте.

Все гражданских аэропортов в Пакистане находятся в ведении государственной гражданской авиации Пакистана, за исключением международного аэропорта «Сиалкот», который является первым частным аэропортом в Пакистане и Южной Азии. Все военно-воздушные базы в стране находятся в ведении Военно-воздушных сил Пакистана, за исключением авиабазы в Равалпинди, которая находится в ведении пакистанской армии.

Список

См. также 
 Список авиакомпаний Пакистана
 Транспорт Пакистана

Примечания

Ссылки 

 

 
 Pakistan Civil Aviation Authority 
 List of aerodromes & heliports in Pakistan 
 Great Circle Mapper 
 FallingRain.com 
 Aircraft Charter World 
 The Airport Guide 
 World Aero Data 
 A-Z World Airports 

Пакистан